Icon ist ein Kompilationsalbum von Michael Jackson, das am 6. März 2012 veröffentlicht wurde. Es enthält dieselbe Titelliste wie 20th Century Masters – The Millennium Collection: The Best of Michael Jackson (2000). Icon ist das neunte Album, das von Sony und Motown/Universal seit Michael Jacksons Tod im Juni 2009 veröffentlicht wurde.

Titelliste 

Die Stücke 1, 2 und 3 stammen vom Album Got to Be There (1972), 4 und 7 vom Album Ben, 5, 6 und 11 vom Album Music & Me (1973) und 8, 9 und 10 vom Album Forever, Michael (1975).

Album 2012
Album (Pop)
Kompilation (Musik)
Michael-Jackson-Album